Manuripi bezeichnet:

 Provinz Manuripi – Provinz im Departamento Pando in Bolivien
 Río Manuripi – Fluss im Departamento Pando in Bolivien
 Schutzgebiet Manuripi-Heath – Nationales Schutzgebiet der Amazonaswälder in Bolivien